Iwanowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ivanovo (ort i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo,

Ryssland 

 Ivanovo, oblasthuvudort, Ivanovo oblast, Gorod Ivanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar